AZN Television (de l'acrònim en anglès dAsian''), canal de televisió per cable de temàtica asiàtica dels Estats Units
 AZN també és el codi ISO 4217 del manat azerbaidjanès, moneda oficial de l'Azerbaidjan
 AZN també és el codi a la Borsa de Londres d'AstraZeneca''', companyia farmacèutica anglosueca